Plaats in Indonesië
 Waringinsari (Langensari), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjar in de provincie West-Java
 Waringinsari (Takokak), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java